Радиовещание в Томске берёт своё начало в 1927 году, когда в кинотеатре № 1 состоялось торжественное открытие первого громкоговорителя. В 1928 году состоялась первая эфирная опытная передача на волне 750 м.

Первое частное «Радио Сибирь» начало вещание в 1992 году.

Все передающие комплексы расположены на основном объекте «Томского ОРТПЦ» — томской телебашне на улице Больничная. Сегодня в Томске вещают и планируют вещание следующие УКВ-радиостанции:

Значительная часть эфира большинства радиостанций посвящена музыке и трансляции московских партнёров, однако почти все станции имеют небольшое количество собственных программ.

На этом фоне выделяются «Радио Сибирь» и «Томский Благовест», имеющие полностью собственное вещание.

См. также 
 Радиостанции Томской области

Примечания

Ссылки 
 Интернет трансляции и запись Томских радиостанций radiovtomske.ru
 Томское радио в томской вики

Литература 
 
 История электросвязи Томской области (от прошлого к настоящему) / ОАО «Томсктелеком»; [Редкол. В.C. Десятский [и др.]. — Томск : «Спектр» ИОА СО РАН, 2000. — 439 с. : ил., портр., табл.; 20 см; ISBN 5-88276-062-3.
 Погодаев Н. П., Воитик Е. А. Радиовещание // Энциклопедия Томской области. [в 2 т.] / Адм. Том. обл., Том. гос. ун-т; [редкол.: Г. В. Майер (председатель) ; Н. М. Дмитриенко (науч. ред.) и др.]. — Томск : Изд-во Том. ун-та, 2008—2009. Т. 2 : Н — Я. — 2009. — С. 628. — 469—999 с. : ил., портр., XXV—XXXII с. ил. — С. XVII—XXIV в изд. отсутствуют. — Имен. указ.: с. 949—989. — ISBN 978-5-7511-1917-1
 Время — местное: история создания и и развития томского телевидения и радиовещания / Томская областная универсальная научная библиотека им. А. С. Пушкина; составители: П. П. Кондаков, Н. И. Маскина. — Томск: ООО «Новости» / ООО «Курсив», 2020. 252 с. — (Жизнь замечательных томичей; вып. 20)
 Радио в Сибири и на Дальнем Востоке // Историческая энциклопедия Сибири : [в 3 т.] / Российская акад. наук, Сибирское отд-ние, Ин-т истории, Изд. дом «Историческое наследие Сибири»; [гл. ред.: В. А. Ламин; редкол.: С. С. Букин и др.]. — Новосибирск : Историческое наследие Сибири, 2010. — 27 см. Т. 2: К — Р. — 2010. — С. 745—748. — 807 с. : ил., портр., табл., цв. ил. — ISBN 5-8402-0231-2.